

Sigle 
 Sistema Bibliotecario Ticinese – biblioteca ticinese
 Sistema Brasileiro de Televisão – televisione brasiliana

Codici 
 SBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Bernardino (Stati Uniti)

Informatica 
 sbt – build tool per Scala e Java